Anua kan avse:
 Anua (ort i Amerikanska Samoa)
 Anua (djur) − ett släkte fjärilar